Super Ligue è la denominazione usata da vari campionati di calcio nel mondo:
Super Ligue – massima serie del campionato beninese di calcio
Super Ligue – massima serie del campionato caledoniano di calcio
Super Liguevision – massima serie del campionato nigerino di calcio